ParaView — открытый графический кросс-платформенный пакет для интерактивной визуализации в исследовательских целях, разрабатываемый Национальной Лабораторией Сандиа, компанией Kitware и Национальной Лабораторией Лос-Аламоса.

Пакет поддерживает клиент-серверную архитектуру для организации удалённой визуализации массивов данных и использует метод уровня детализации (level of detail, LOD) для поддержки визуализации больших объёмов данных в интерактивном режиме. Пакет ParaView реализован на базе библиотеки Visualization Toolkit (VTK). Пакет ParaView разрабатывался для осуществления параллелизма данных на компьютерах с общей, распределённой памятью и кластеров. При этом ParaView может использоваться и на персональных компьютерах.

Пакет ParaView предоставляет пользователю возможности интерактивной визуализации и исследования больших массивов данных для качественного и количественного анализа. Работа с пакетом может осуществляться как в интерактивном, так и пакетном режиме (см. язык Python).

В настоящее время пакет может быть использован на компьютерах с операционными системами Windows, Linux, Mac OS X.

При разработке авторы придерживаются следующих целей:
 Открытость, кросс-платформенность — в пакете используются только открытые, мульти-платформенные технологии для визуализации данных
 Поддержка различных, в том числе, гетерогенных вычислительных систем
 Создание гибкого, интуитивного пользовательского интерфейса

Таким образом, пакет ParaView во многом является скорее технологией обработки, чем всего лишь программным средством.

Основные возможности 
В задачах механики сплошных сред следующие возможности пакета могут быть полезными при анализе следующих результатов:
 Визуализация расчётных сеток (поверхности, сеточные линии, вершины, объёмная визуализация)
 Визуализация полей (давление, скорость, температура, смещения и пр.)
 Построение срезов геометрии — плоскостью или с помощью заданной функции
 Построение изо-поверхностей
 Визуализация векторных полей и линий тока
 Количественный анализ данных — интегрирование, построение амплитудно-частотных характеристик
 Создание фильмов, демонстрирующих развитие процесса в 3D
 Алгебраические преобразования над полями

Поддерживаемые форматы 
Пакет ParaView поддерживает множество форматов данных, в том числе:
 VTK (.vtk) — собственный формат данных
 OpenFOAM
 EnSight
 COSMO
 NetCDF
 Изображения PNG, TIFF и прочие
 Tecplot
 STL
 XDMF
 XYZ
 proSTAR

Текущая версия 
Текущей стабильной версией ParaView является 4.0.1. Согласно официальному пресс-релизу авторов, в этой версии нет кардинальных изменений по сравнению с 3.X, при этом она является очередной вехой в последовательном развитии технологии с 2007 года. ParaView версии 4.0.1 основывается на библиотеке VTK версии 6.0 и соответственно включает в себя все изменения библиотеки. Основными новыми возможностями версии 4.0.1 являются:
 Улучшение возможностей визуализации многоблочных массивов данных
 Изменение панели контроля свойств отображения объектов
 Расширенные возможности ввода математических формул
 Экспорт данных в векторном формате
 Использование технологии ParaView совместно с форматом HTML 5
 Расширение возможностей отображения легенды графиков
 Доступ к документации к языкам C++, Python, Java осуществляется из основного интерактивного описания пакета
 Возможность доступа к самым последним сборкам пакета Nightly binaries

Связь с другими Open source-проектами 
 OpenFOAM — пакет ParaView содержит драйверы для чтения данных OpenFOAM и поставляется вместе с дистрибутивом пакета
 SALOME — в настоящее время ParaView интегрирован в SALOME в качестве стандартного модуля визуализации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт компании Kitware с описанием ParaView

Визуализация данных
Программные средства трёхмерной графики